Příjmení Sáblík nosí více osobností:

 Karel Sáblík (1871–1932) – český politik a zemědělský odborník
 Lukáš Sáblík  (* 1976) – český lední hokejista, brankář
 Milan Sáblík (* 1991) – český rychlobruslař, bratr Martiny
 Martina Sáblíková (* 1987) – česká rychlobruslařka, olympijská vítězka, sestra Milana
 Radim Sáblík (* 1974) – český fotbalista
Radko Sáblík (* 1962) – český středoškolský pedagog, ředitel střední školy, spisovatel